Rivière (België), een deelgemeente van de Belgische gemeente Profondeville
 Franse gemeenten:
 Rivière (Indre-et-Loire)
 Rivière (Pas-de-Calais)
 Rivière (sieraad), halsketting bestaande uit een of meer snoeren edelstenen

Zie ook:
Rivière-Pilote, Martinique
Rivière-Saas-et-Gourby, Landes
Rivière-Salée, Martinique
Rivière-les-Fosses, Haute-Marne
Rivière-sur-Tarn, Aveyron

gemeenten met de naam La Rivière (doorverwijspagina)
gemeenten met de naam Rivières (doorverwijspagina)

Zie ook 
 Rivier (doorverwijspagina)
 Riviera